Федчино — название населённых пунктов.

Россия 
 Федчино — деревня в Рузском районе Московской области.
 Федчино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.

Украина 
 Федчино — село в Старобельском районе Луганской области.